Guthrie puede referirse a:

Lugares 
 Condado de Guthrie, condado del estado estadounidense de Iowa.
 Guthrie (Kentucky), ciudad estadounidense.
 Guthrie (Oklahoma), ciudad estadounidense.
 Guthrie (Texas), lugar designado por el censo ubicado en el estado estadounidense de Texas.
 Guthrie Center (Iowa), ciudad estadounidense.
 Municipio de Guthrie (condado de Callaway, Misuri), municipio estadounidense.
 Municipio de Guthrie (condado de Hubbard, Minnesota), municipio estadounidense.

Personas 
 Arlo Guthrie (1947—), músico folk estadounidense.
 Francis Guthrie (1831—1899), matemático y botánico sudafricano.
 Louise Guthrie (1879—1966), botánica sudafricana.
 Malcolm Guthrie (1903—1972), profesor de lenguas bantúes.
 Nora Guthrie (1950—), productora musical, hija del músico y compositor de folk estadounidense Woody Guthrie.
 Scott Guthrie (1975—), directivo de Microsoft.
 Tyrone Guthrie (1900—1971), director de teatro anglo-irlandés.
 William Keith Chambers Guthrie (1906—1981), filólogo clásico e historiador de la filosofía escocés. 
 Woody Guthrie (1912—1967), músico folk estadounidense.